Petit Cay ist der Name der Inseln:
 Petit Cay (Bahamas), Insel der Bahamas
 Petit Cay (Grenadines), Insel der Grenadinen